Logotipo
Logo - uma linguagem de programação
Honda Logo

Ver também 
 Logos (desambiguação)

Desambiguação